 

La communion (du latin communio, de cum, « avec », et unio, « union ») désigne l'union d'intention d'individus ou d'entités distinctes.

Religion chrétienne

Généralités 
 Sont « en communion » les fidèles d'une même confession. Dans le catholicisme, le pape, les évêques et les baptisés sont « en communion » les uns avec les autres.
 Une Communion regroupe plusieurs Églises qui sont « en communion », par exemple la Communion orthodoxe, la Communion anglicane et la Communion mondiale d'Églises réformées.

Catholicisme 
 La communion (catholicisme) est, dans le catholicisme, l'actualisation du sacrifice de Jésus avec ses disciples, la veille de sa Passion.
 Une communion est un chant grégorien chanté lors de la messe catholique pendant la procession de communion.

Mais aussi, par raccourci :

 la première communion : première fois qu'une personne baptisée communie à l'eucharistie (catholicisme) ;
 la communion solennelle : autre nom de la cérémonie de profession de foi (catholicisme).

Sociologie 

 Communion d'un groupe de personnes désigne une harmonie d'action et de sentiment au cours d'une démarche partagée.

Culture

Cinéma 

 , titre alternatif dAlice, Douce Alice (), film américain d'Alfred Sole sorti en 1976 ;
 , film américain de Philippe Mora sorti en 1989.

Musique 
 Communion (1935), une œuvre pour orgue de Mel Bonis ;
 Communion (1937), une œuvre pour orgue de Mel Bonis ;
 , album de Roy Campbell, Jr. sorti en  ;
 , label fondé à Londres en 2006 ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le .

Littérature 

 , roman de Whitley Strieber paru en 1987.

Voir aussi 

 Communio : revue internationale catholique.
 Communion des saints : union de l'ensemble des fidèles, vivants et morts unis, par leur appartenance au Christ.
 La Communion solennelle : film français de René Féret (1977).
 La Communion : film polonais de Jan Komasa (2019)